Freya peut désigner :

Bateau 
 SMS Freya, un grand croiseur de la marine impériale allemande.
 Freya, une réplique de contre-pilote britannique.

Titre 

 Freya des Sept-Îles est une nouvelle de Joseph Conrad publiée en 1912.

Prénom 
 

Freya est un prénom d'origine scandinave. C'est l'écriture anglo-saxonne du prénom Freyja. Freya signifie "noble dame".

Biologie 
 
 Freyja, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Autres 
 Freya, autre écriture de Freyja, déesse majeure dans le paganisme germanique et nordique ;
 Freyja, un des premiers développements du radar en Allemagne, nommé en hommage à la déesse précédente ;
 Freya, chat présent au 10 Downing Street.

Voir aussi 
 

Prénom néerlandais
Prénom belge
Prénom féminin